Bürgerliche Position steht für folgende Parteien:

 Bürgerliche Position (Ukraine), gegründet 2005
 Bürgerliche Position (Russland), gegründet 2012